Diese Liste enthält die Mitgliedstaaten der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) mit ihrem Beitrittsdatum.

Weblink 
 Liste der Mitglieder der FAO (engl.)

FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen), Mitgliedstaaten
Mitgliedstaaten
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen